Un comune della provincia di Frosinone, Amaseno
Un fiume del Lazio che passa presso Priverno e sfocia presso Terracina: il fiume Amaseno.
Un affluente del Liri, che sorge sui monti Ernici, il torrente Amaseno.